Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1991 war die fünfte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Karnataka State Billiards in Bangalore statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Engländer Ronnie O’Sullivan durch einen 11:4-Sieg im Finale gegen den Belgier Patrick Delsemme. Mit 131 Punkten spielte O’Sullivan im Finale zudem das höchste Break des Turniers.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Bengaluru